Y9, Y-9 ou Y09 peut faire référence à :
  ;
 Shaanxi Y-9, un avion de transport militaire chinois ;
 Y9, une catégorie de hiéroglyphes dans la liste totale des hiéroglyphes selon la classification Gardiner.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres